Бредаред () — населённый пункт в коммуне Бурос лена Вестра-Гёталанд на западе Швеции. 

Расположен в 8 км к северу от центра коммуны города Бурос.

В 1834 году в Бредареде была построена , которую капитально реконструировали в 1951—1952 годах.

В 1992 году в посёлке был учреждён собственный .

В 1960-е годы близ посёлка был построен загородный приходской центр финского православного прихода, действовавшего в Швеции. В начале 2000-х центр был выставлен на продажу и приобретён Британско-Скандинавской епархией Сербской православной церкви. На его основе в 2001 году был учреждён единственный в стране шведоязычный православный Свято-Троицкий монастырь.

Население

Примечания